BoOzy’ OS und das Cristal Juwel (Originaltitel: BoOzy’ OS et la Gemme de Cristal) ist ein computergenerierter Kurzfilm mit parodistischen Elementen, der am 15. April 2013 während des Festival d’Animation Annecy veröffentlicht wurde und dort den Wettbewerb „+ de courts !“ gewann. Die Handlung basiert auf der französischen Zeichentrickserie BoOzy’ OS.

Der Name des Films bezieht sich auf den Preis des Festival d’Animation Annecy, der „Cristal“.

Handlung 
BoOzy’ OS, ein muskulöser Höhlenmensch, sucht nach dem „Cristal“ von Annecy.

Beteiligte Personen 
 J.K. Arsyn - Regisseur, Animator, Komponist, Produzent
 Axel „XLR“ Rock / Synth of Rage - Musiker

Verwendete Software 
 Adobe Illustrator für Zeichnungen
 Adobe After Effects für Animationen

Synchronisation

Trivia 
Der Film parodiert andere berühmte Filme und Videospielfiguren wie Earthworm Jim, Sonic, Dr. Eggman und Mario.

Weblinks 

 
 
 Offizielle Website (französisch, englisch, italienisch, spanisch)

Quellen 

Computeranimationsfilm
Filmtitel 2013
Kurzfilm
Französischer Film
No-Budget-Film
Filmparodie
Werk unter einer Creative-Commons-Lizenz
Dinosaurier im Film